Le nom David MacDonald (aussi David Macdonald) peut faire référence à :
 David Henderson MacDonald (1857-1919), homme politique conservateur britannique
 David MacDonald (1904-1983), réalisateur de film écossais
 David R. Macdonald (né en 1930), sous-secrétaire à la Marine des États-Unis
 David MacDonald (né en 1936), homme politique progressiste-conservateur canadien
 David Macdonald (né en 1951), zoologiste britannique
 Dave MacDonald (1936-1964), coureur automobile américain
 David Ross MacDonald, guitariste et chanteur de The Waifs

Voir aussi